Il doppio del torneo di tennis Brighton International 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Laura Golarsa e Natalija Medvedjeva che hanno battuto in finale Anke Huber e Larisa Neiland 6-3, 1-6, 6-4

Teste di serie 
 Patty Fendick /  Elizabeth Smylie (semifinali)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brighton International 1993